Gobindpur peut faire référence à
 Gobindpur, une ville dans l'état indien de Jharkhand ;
 Gobindpur, une ville dans l'état indien de Penjab ;
 Gobindpur, une ville dans l'état indien de Kapurthala ;